CSS3 steht für:
 Cascading Style Sheets Level 3, eine deklarative Stylesheet-Sprache für strukturierte Dokumente

CSS-3 steht für:
 CSS-3, eine landgestützte ballistische Mittelstreckenrakete der Volksrepublik China

CSS3